MST steht als Abkürzung für:

 Maastricht Aachen Airport (IATA-Flughafencode)
 Magnetic Secure Transmission, eine Technik, mit der Geräte wie Smartphones Magnetstreifen-Karten nachahmen können
 Median Survival Time (mittlere Überlebenszeit, auch MÜZ), siehe Überlebensrate #Mittleres Überleben
 Medisch Spectrum Twente, ein Großkrankenhaus in den Niederlanden
 Micro Systems Technology, ein Teilbereich der Mikrotechnik, siehe Mikrosystemtechnik
 Minimum Spanning Tree, ein Begriff der Graphentheorie, siehe Spannbaum
 Morphinsulfat-Tablette
 Mountain Standard Time, die Zonenzeit der Zeitzone UTC−7 auf dem nordamerikanischen Kontinent
 Movimento dos Sem Terra, eine Massenbewegung in Brasilien, siehe Bewegung der Landarbeiter ohne Boden
Multi-Stream-Transport, ein Standard durch den mehrere Displays über einen DisplayPort-Ausgang angesteuert werden können

MST als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die große kreisangehörige Stadt Neubrandenburg (für Mecklenburg-Strelitz)

Abkürzung